Gunnam-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Gunnam-myeon, Yeoncheon-gun, socken i Yeoncheon-gun, Gyeonggi, 
 Gunnam-myeon, Yeonggwang-gun, socken i  Yeonggwang-gun, Södra Jeolla,